

События 
 Консулы имп. Валентиниан III (V раз) и Флавий Анатолий.
 440, 29 сентября-461 — Папа св. Лев I (Великий) (ок.400-461).
 Ок.440 — Поселение бургундов в Восточной Галлии.
 Тоба Дао провозгласил даосизм государственной религией.
 Хунны держатся в Дуньхуане и воюют против Шаньшани.
 Нанесено поражение напавшим на Тоба-Вэй жужаням.

Родились 
 Бодхидхарма, индийский монах, основатель чань-буддизма.
 Около 440 — Хильдерик I, король франков.

Скончались 
 17 февраля — Месроп Маштоц, армянский учёный и просветитель, создатель армянской, грузинской и албанской письменностей.
 19 августа — Сикст III, папа римский.

См. также